Bresnik () ist der Name:

 einer bulgarischen Stadt, siehe hierfür Bresnik (Bulgarien)

Bresnik ist der Familienname von
 Günter Bresnik (* 1961), österreichischer Tennistrainer und ehemaliger Kapitän der österreichischen Davis Cup-Mannschaft
 Randolph Bresnik (* 1967), US-amerikanischer Astronaut

Siehe auch: Breznik